Wachholtz steht für:

 Wachholtz (Adelsgeschlecht)
 Wachholtz Verlag, deutscher Buchverlag

Wachholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Joachim von Wachholtz (1673–1736), preußischer Oberst 
 Friedrich Ludwig von Wachholtz (1783–1841), deutscher Generalmajor
 Gabriele Wachholtz (* 1949), deutsche Unternehmerin und Verlegerin
 Georg Christoph von Wachholtz (1646–1716), deutscher Hofbeamter, Dompropst und Amtshauptmann
 Karl Johann Gottfried Wachholtz (1892–1962), deutscher Verlagsgründer
 Robert von Wachholtz (1816–1897), deutscher Generalleutnant
 Ulf Wachholtz (1920–1969), deutscher Verleger
 Uli Wachholtz (* 1949), deutscher Unternehmer und Verleger

Siehe auch:
 Villa Wachholtz in Neumünster, Schleswig-Holstein
 Wachholz